La pêche miraculeuse est un miracle de Jésus-Christ relaté par Saint Luc ;
 La Pêche miraculeuse est un roman de Guy de Pourtalès ;
 La Pêche miraculeuse est une peinture de Konrad Witz réalisée en 1444 ;
 La Pêche miraculeuse est une peinture de Raphaël réalisée en 1515 ;
 La Pêche miraculeuse est une peinture de Pierre Paul Rubens réalisée en 1610 ;
 La Pêche miraculeuse est une gravure de Gustave Doré.